Le Couple heureux (ou Le Fils prodigue à la taverne, ou Homme dilapidant son héritage) est une peinture à l'huile sur toile (), réalisée en 1636 par le peintre Rembrandt. Il est conservé dans la Galerie des Maîtres Anciens de Dresde.

Description 
La toile est signée REMBRANDT F. 

Il est supposé que les personnages représentés soient Rembrandt lui-même avec sa femme Saskia, par référence à un cadre similaire mentionné dans un testament daté de 1677. Toutefois, en particulier chez les Protestants, le thème de l'enfant prodigue a été beaucoup cité, pour la rédemption morale qu'il implique : ici, on reconnaît le moment de l'histoire dans laquelle le jeune homme dilapide l'héritage paternel.

La toile a été coupée sur le côté gauche, peut-être par l'artiste lui-même, comme cela s'était déjà produit dans les années 1630, afin d'éliminer certains personnages secondaires et focaliser l'attention uniquement sur les personnages principaux.

Liens externes 
 

Tableau réalisé en 1636
Tableau de Rembrandt
Œuvre conservée à la Gemäldegalerie Alte Meister